Les élections municipales québécoises de 2009 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Estrie

Asbestos

Ascot Corner 

Élection de Nathalie Bresse au poste de mairesse le .
 Nécessaire en raison de la démission du maire Normand Galarneau pour exercer d'autres fonctions en .

Audet

Austin

Ayer's Cliff

Barnston-Ouest

Bolton-Est

Bonsecours

Bury

Chartierville 
Aucun candidat à la mairie

Nomination par acclamation de Jean Bellehumeur en novembre-.

Cleveland

Coaticook

Compton

Cookshire-Eaton 

Élection partielle au poste de maire en .
 Rendue nécessaire en raison du décès du maire Normand Potvin en .

Courcelles

Danville

Dixville

Dudswell 

Élection de Jean-Pierre Briand au poste de conseiller #4 en .

Nomination de Jean-Pierre Briand, conseiller #4, au poste de maire en 2013.
Nécessaire en raison de la démission du maire Claude Corriveau en .

East Angus

East Hereford

Eastman

Frontenac

Hampden

Hatley (municipalité de canton)

Hatley (municipalité)

Kingsbury

La Patrie

Lac-Drolet

Lac-Mégantic

Lambton 

Élection partielle au poste de maire le .
Nécessaire en raison de la démission du maire Ghislain Bolduc, élu député libéral de la circonscription de Mégantic lors des élections provinciales du 4 septembre 2012. Durant la période d'intérim, Normand St-Pierre, conseiller #5, exerce les fonctions de maire à titre de pro-maire.
 Élection de Ghislain Breton, conseiller municipal depuis , au poste de maire.

Lawrenceville

Lingwick

Magog

Maricourt

Marston

Martinville

Melbourne

Milan

Nantes 

Élection partielle au poste de maire le .
Nécessaire en raison de la démission du maire Bernard Isabel pour problèmes de santé. Durant la période d'intérim, André Dallaire, conseiller #5, exerce les fonctions de maire à titre de pro-maire.
 Élection de Sylvain Gilbert au poste de maire.

Newport

North Hatley

Notre-Dame-des-Bois

Ogden 

.

Orford

Piopolis

Potton

Racine

Richmond

Saint-Adrien

Saint-Augustin-de-Woburn

Saint-Camille

Saint-Claude

Saint-Denis-de-Brompton

Saint-Étienne-de-Bolton

Saint-François-Xavier-de-Brompton

Saint-Georges-de-Windsor

Saint-Herménégilde

Saint-Isidore-de-Clifton

Saint-Joseph-de-Ham-Sud

Saint-Ludger

Saint-Malo

Saint-Robert-Bellarmin

Saint-Romain

Saint-Sébastien

Saint-Venant-de-Paquette

Sainte-Anne-de-la-Rochelle

Sainte-Catherine-de-Hatley

Sainte-Cécile-de-Whitton

Sainte-Edwidge-de-Clifton 
 

Élection partielle aux postes de maire et de conseillers #4 et #6 en .
 Nécessaire en raison de la démission de la mairesse Linda Ouellet et des conseillers Gary Caldwell (#6) et Claudette Thibeault (#4) à la suite d'un désaccord avec le conseil lié à la rémunération du directeur général.

Scotstown 
 

Élection partielle de Marc Charron pour le poste de conseiller #2 le .

Élection partielle pour le poste de maire en .
Nécessaire en raison de la démission de la mairesse Barabra Szots en  à la suite d'un désaccord avec l'élection du conseiller #2 Marc Charron.
 Jacques Gosselin, conseiller #3,  agit à titre de pro-maire (maire suppléant).
 Élection par acclamation de Johanne Prévéreau.

Élection partielle aux postes de conseiller #2 et un autre poste de conseiller en . 
 Nécessaire en raison de la démission de Marc Charron, conseiller #2, pour cause d'inéligibilité et de Réal Grenier, conseiller, pour raisons personnelles. 

Élection partielle au poste de maire le .
Nécessaire en raison de la démission de la mairesse Johanne Prévéreau le  pour cause de dysfonctionnement du conseil municipal. 
Nelson Bernier, conseiller #4, et Susan Dearden, conseillère #5, agissent à titre de pro-maire
 Élection de l'ancienne mairesse Chantal Ouellet au poste de mairesse.

Sherbrooke

Stanstead (canton)

Stanstead (ville)

Stanstead-Est

Stoke

Stornoway

Stratford

Stukely-Sud

Ulverton 
 

Élection partielle pour les postes de conseillers #1 et #6 le . 
Nécessaire en raison de la démission des conseillers Claire Lafrance et Patrick Poirier.
Élection de l'ex-maire Doris St-Jean au poste de conseiller #1 et de Henri Conard au poste de conseiller #6.

Élection partielle au poste de maire et de conseiller #3 et #4 le . 
 Nécessaire en raison de la démission du maire Norman Mullin pour cause de désaccord avec le conseil le .

Val-Joli 

Élection partielle au poste de maire et au poste de conseiller # en .
 Nécessaire en raison de la démission du maire André Therrien en  pour cause de divergences avec le conseil.
 Élection par acclamation de Laurent Tremblay au poste de maire et de Michel Maurice au poste de conseiller #5.

Val-Racine

Valcourt (municipalité de canton)

Valcourt (ville)

Waterville

Weedon

Westbury

Windsor

Wotton

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Estrie
Histoire de l'Estrie
 Résultat